Amducias ist:
 Amducias (Dämon), einer der vier Erzdämonen neben Astaroth, Eurynome und Bael, siehe Ars Goetia
 Amducias (Band), eine japanische Heavy-Metal-Band